Пінсон (Aimophila) - рід птахів родини Passerellidae
 Пінсон — місто в Алабамі, США